Хами́т Сали́мович Кави́ев, или Хами́т Кави́ (; 1906—1944) — татарский советский писатель и публицист, , , , педагог, путешественник. Участник Великой Отечественной войны.

Биография

Ранние годы 
Родился в 1906 году в деревне Альменево, Чебоксарский уезд Казанской губернии (ныне  Республики Чувашия), в семье религиозного деятеля, указного муллы Салима Кавиева. Учился в деревенской школе, но этого способному и любознательному юноше показалось мало, и он поступил на факультет биологии Казанского педагогического института. В те годы поступление в вуз сына муллы было сродни чуду. Возможно, Хамиту помогло то, что многие считали его сыном учителя.

В 1926 году он, молодой специалист, начал преподавать географию и биологию в школах и техникумах Казани. Параллельно увлекался научной работой, проводил географические и геологические исследования, много путешествовал. Его заносило в самые разные уголки страны, где земля богата полезными ископаемыми. Хамит дошёл даже до Арктики. Увиденное он непременно фиксировал на бумаге, что в дальнейшем превратилось в научно-популярные очерки, рассказы и повести. Так он стал писателем.

Творческий путь 
В 1930 году вышла в свет книга Хамита Кави «Кавказ таулары аркылы җәяү» («Пешком через горы Кавказа»), в 1932-м — другая его книга «Боз диңгезенә таба» («К Ледовитому океану»). Произведения Кавиева интересны и содержательны, а их названия вполне отражают пройденный автором путь. До начала войны писатель успел издать около десяти книг, среди них «Идел буенда йөрү юллары» («Прогулки вдоль Волги»), «Кузбасска сәяхәт» («Путешествие в Кузбасс») и др.

Известен Кавиев и в качестве публициста. Разъезжая по Татарстану, он издавал в республиканской прессе заметки, в которых рассказывал о природных богатствах края, его географическом своеобразии, о культуре и быте местных жителей.

Работая преподавателем мехового техникума, организовал там театральную труппу. В постановках принимала участие и его будущая жена Марьям, на которой он женился в 1939-м.

Участие в Великой Отечественной войне 
В сентябре 1941 года Хамит Кавиев ушёл на фронт. За проявленный в боях героизм был награждён медалями. Во время наступлений он, офицер-танкист, вёл свою машину впереди других, вдохновляя примером мужества остальных солдат. Даже на войне он не забывал о творчестве, делал записи, собирал материал для своих будущих книг. К сожалению, его планам не суждено было сбыться.

15 июня 1944 года в местечке Дружкополь на Западной Украине (ныне село Журавники в Волынской области) находившаяся на отдыхе часть, которая входила в состав армии генерал-лейтенанта Н. Ф. Ватутина, подверглась нападению бандеровцев. Экипаж танка под командованием Х. Кавиева принял бой в полной готовности. Искусно маневрируя, он отразил наступление врага и выполнил боевую задачу. Однако в результате прямого попадания снаряда танк загорелся. Кавиев приказал экипажу покинуть горящую машину, вывел подчинённых танкистов через нижний люк, но сам спастись не успел и сгорел заживо.

Семья 
 жена Марьям Кавиева (1916 г. р.)
 сын Ильдар Кавиев (1939 г. р.)
 сын Ильгиз Кавиев (1941 г. р., нефтяник, кандидат геологических наук)

Наследие 
Имя гвардии лейтенанта Хамита Салимовича Кавиева было высечено на памятной стеле у братской могилы в Дружкополе. В Альменеве с уважением вспоминают своего знаменитого земляка, писателя, педагога, бесстрашного танкиста, и его родителей, хранят память об их роде. Дом, в котором когда-то жила эта семья, сельчане до сих пор называют «домом муллы Кавиева».

Избранные сочинения 
 «Кавказ таулары аркылы җәяү» («Пешком через горы Кавказа», 1930)
 «Идел буенда йөрү юллары» («Прогулки вдоль Волги», 1931)
 Сборники рассказов и очерков:
 «Боз диңгезенә таба» («К Ледовитому океану», 1932);
 «Кузбасска сәяхәт» («Путешествие в Кузбасс», 1934);
 «Сәяхәт» («Путешествие», 1939)

Примечания

Ссылки 
 Кавиев Хамит. Милләттәшләр.
 Хәмит Кави. Татарская Википедия.
 Татарский энциклопедический словарь. — Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 1998.

Писатели XX века
Писатели СССР
Писатели Татарстана
Танкисты СССР
Танкисты Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны